Чемпионат Европы по кёрлингу 1976 состоялся в городе Западный Берлин с 1 по 5 декабря 1976 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 17 команд из 9 стран (Дания выставила на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Норвегии. Третье место заняли проигравшие в полуфиналах сборная Шотландии и сборная Швеции.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Франции. Третье место заняли проигравшие в полуфиналах сборная Англии и сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате Европы приняли участие мужская и женская сборные Англии.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1976
Спорт в Германии в 1976 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Декабрь 1976 года
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине
Чемпионаты Европы в 1976 году